Еврев може да се отнася за:

 Илия Еврев (1905–1986), български лекар и краевед.
 Петко Еврев (р. 1939), български архитект.
 Тодор Еврев (1934–1994), български лекари и професор.